Острів Тонакі
Тонакі (Окінава)